Franciaország
Viviers, település Franciaországban, Ardèche megyében
Viviers, település Franciaországban, Moselle megyében
Viviers, település Franciaországban, Yonne megyében
Viviers-du-Lac, település Franciaországban, Savoie megyében
Viviers-lès-Montagnes, település Franciaországban, Tarn megyében.
Viviers-lès-Lavaur, település Franciaországban, Tarn megyében
Viviers-sur-Artaut, település Franciaországban, Aube megyében
Viviers-le-Gras, település Franciaországban, Vosges megyében
Viviers-lès-Offroicourt, település Franciaországban, Vosges megyében
Viviers-sur-Chiers, település Franciaországban, Meurthe-et-Moselle megyében